Niemcy:
 Sinn – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Sinn – rzeka, dopływ Soławy Frankońskiej

Osoby:
 Josef Sinn – niemiecki polityk
 Michael Sinn – austriacki fotograf
 Norbert Sinn – austriacki oficer
 Norman Sinn – niemiecki muzyk

Inne:
 Sinn – marka zegarków

Zobacz też:
 Schmale Sinn
 Sinn Féin